Ritson est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1976), joueur de rugby australien
 (1922-2008), joueur hockey sur glace américain
Blake Ritson (né en 1978), acteur britannique
 (né en 1982), joueur de football sud-africain
 (né en 1949), joueur de football anglais
 (1887-1957), joueur de rugby anglais
 (1752-1803), antiquaire anglais
 (1874-1955), homme politique travailliste britannique
 (1921-1977), joueur de football anglais
 (1885-1966), joueur de polo anglais

Toponyme

, groupe de chutes du Lake District

Voir aussi
Manuscrit Ritson, livre de chœur anglais du XV siècle
 (née en 1997), actrice anglaise

Homonymie de patronyme